Намсан:
 Горы в Корее:
  — гора в Сеуле.
  — гора в Кёнджу.

 Личное имя:
 Намсан (имя) — монгольское личное имя.
  — третий сын когурёского правителя генерала Ён Кэсомуна.

См. также 
  — железнодорожная станция в Пусане.